Antonio Adeva – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Adeva (Patricia Daniels) – cantante statunitense